Neues Steintor steht für:

 Neues Steintor (Hamburg), Büro-Hochhaus in St. Georg, Hamburg
 Neues Steintor (Hannover), Geschäftshaus in Hannover